Самое́д
 Самоеды — общее название нескольких северных народов, говорящих на языках самодийской группы.
 Самоед — одно из названий породы собак.
 «Самоед» — пароход Беломорской флотилии России 1858 года постройки.
 «Самоед» — парусно-винтовая шхуна Беломорской флотилии России 1870 года постройки.
 Самоед — бухта на Новой Земле.